Реканати ():

 Реканати — коммуна в Италии в провинции Мачерата.

Персоналии
 Менахем Реканати (ок. 1250—1310) — итальянский раввин и каббалист.
 Реканати, Джусто (1789—1861) — итальянский кардинал, капуцин.